Le nom Conejos peut désigner :
 le comté de Conejos, dans le Colorado ;
 Conejos, une ville du Colorado ;
 la Conejos, une rivière.